Polyglyptini  — триба равнокрылых насекомых из семейства горбаток (Membracidae).
Неотропика и Неарктика.

Описание 
Пронотум частично накрывает передние крылья, часто с продольными бороздками; некоторые роды с выступами-рогами на плечах. Передние крылья с жилкой M отделённой или слитой базально с жилкой Cu (исключения: Hemiptycha, Mendicea, и некоторые представители рода Phormophora, у которых M базально слита с жилкой R, но затем они расходятся к середине крыла). Заднее крыло без поперечной жилки r-m; жилки R4+5 and M1+2 сближены у вершины, но расходятся в дистальной части (исключения: Aphetea, Incolea, и некоторые представители родов Mendicea и Phormophora, у которых R4+5 и M1+2 сближены, но не дивергируют дистально). Голени задней пары ног без продольных рядов капюшоновидных сет (cucullate setae)
.

Систематика 
Более 20 родов

Примечания

Литература 
 
 
 
  October 1993

Ссылки 
 
 eol.org
Горбатки (полужесткокрылые)